Koncert ’97 – album Closterkellera
 Koncert ’97 – album Jacka Kaczmarskiego